|-
| 138501 - || || 23 de maig de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 138502 - || || 24 de maig de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 138503 - || || 24 de maig de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 138504 - || || 26 de maig de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 138505 - || || 26 de maig de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 138506 - || || 27 de maig de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138507 - || || 30 de maig de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138508 - || || 29 de maig de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138509 - || || 28 de maig de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138510 - || || 27 de maig de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138511 - || || 25 de maig de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 138512 - || || 3 de juny de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 138513 - || || 1 de juny de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 138514 - || || 7 de juny de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138515 - || || 1 de juny de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138516 - || || 4 de juny de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138517 - || || 4 de juny de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138518 - || || 4 de juliol de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 138519 - || || 5 de juliol de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 138520 - || || 5 de juliol de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 138521 - || || 5 de juliol de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 138522 - || || 5 de juliol de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 138523 - || || 6 de juliol de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 138524 - || || 30 de juliol de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138525 - || || 23 de juliol de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138526 - || || 23 de juliol de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138527 - || || 30 de juliol de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138528 - || || 30 de juliol de 2000 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 138529 - || || 30 de juliol de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138530 - || || 30 de juliol de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138531 - || || 30 de juliol de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138532 - || || 30 de juliol de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138533 - || || 30 de juliol de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138534 - || || 30 de juliol de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138535 - || || 29 de juliol de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 138536 - || || 29 de juliol de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 138537 - || || 29 de juliol de 2000 || Cerro Tololo || M. W. Buie, S. D. Kern
|-
| 138538 - || || 1 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138539 - || || 5 d'agost de 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 138540 - || || 1 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138541 - || || 1 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138542 - || || 3 d'agost de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 138543 - || || 25 d'agost de 2000 || Gnosca || S. Sposetti
|-
| 138544 - || || 24 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138545 - || || 24 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138546 - || || 24 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138547 - || || 24 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138548 - || || 24 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138549 - || || 24 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138550 - || || 26 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138551 - || || 26 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138552 - || || 26 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138553 - || || 24 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138554 - || || 24 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138555 - || || 24 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138556 - || || 24 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138557 - || || 24 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138558 - || || 24 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138559 - || || 26 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138560 - || || 26 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138561 - || || 28 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138562 - || || 28 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138563 - || || 27 d'agost de 2000 || Fair Oaks Ranch || J. V. McClusky
|-
| 138564 - || || 24 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138565 - || || 24 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138566 - || || 24 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138567 - || || 24 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138568 - || || 24 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138569 - || || 24 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138570 - || || 25 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138571 - || || 25 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138572 - || || 25 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138573 - || || 29 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138574 - || || 31 d'agost de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 138575 - || || 24 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138576 - || || 24 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138577 - || || 25 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138578 - || || 28 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138579 - || || 26 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138580 - || || 26 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138581 - || || 26 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138582 - || || 26 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138583 - || || 29 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138584 - || || 31 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138585 - || || 31 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138586 - || || 31 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138587 - || || 31 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138588 - || || 31 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138589 - || || 31 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138590 - || || 31 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138591 - || || 31 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138592 - || || 31 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138593 - || || 31 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138594 - || || 31 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138595 - || || 31 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138596 - || || 31 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138597 - || || 31 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138598 - || || 31 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138599 - || || 31 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138600 - || || 31 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-|}

8